Чернявщина () — село, Чернявщинский сельский совет, Юрьевский район, Днепропетровская область, Украина.

Код КОАТУУ — 1225988001. Население по переписи 2001 года составляло 900 человек.

Является административным центром Чернявщинского сельского совета, в который, кроме того, входят сёла Терны, Черноглазовка и Яблоновка.

Географическое положение 
Село Чернявщина находится на левом берегу реки Орель, выше по течению на расстоянии в 1,5 км расположено село Черноглазовка, ниже по течению на расстоянии в 7 км расположено село Шандровка, на противоположном берегу — село Дубовые Гряды. Через село проходит автомобильная дорога .

История 
 Село возникло в начале XVIII века как небольшие временные казацкие зимовники.
 В конце первой половины XVIII века возникло постоянное поселение.
 В 1781 году поселение было приобретено братьями капитаном Василием Степановичем и Ильей Степановичем Чернявскими. Поселение Василия Чернявского (северная часть) называлось Чернявщина, а поселение Ильи — Бузиновка. После смерти капитана Чернявского, поселение Чернявщина перешло в наследство Ильи. Поселение Чернявщина объединили с поселением Бузиновка в одно село, которое получило общее название — Чернявщина, и в тот момент по состоянию на 1797 год общее число жителей было 889 человек.

Экономика 
 ФХ «Орель».
 ФХ «Чернявщанское» Руководитель Кравчук Владимир Максимович

Объекты социальной сферы 
 Школа.
 Детский сад.
 Больница.
 Клуб.

Примечания 

Населённые пункты Приорелья